Несмотря на дождь и сильный ветер, которые грозили сорвать соревнования, это был самый впечатляющий отборочный олимпийский турнир в истории лёгкой атлетики. В течение 7 лет, предшествовавших соревнованиям, Льюис не имел ни одного поражения и одержал 54 победы подряд. Последний его проигрыш был на чемпионате США 1981 года, где он проиграл своему нынешнему сопернику Ларри Мириксу. Мирикс был в прекрасной форме и в первой же попытке, не доступив до планки около 20 см, улетел на 8,43 м. Льюис в первой попытке показал 8,34 м.

Во второй попытке Мирикс ещё больше увеличил разрыв, прыгнув на 8,55 м, однако Льюис с небольшим попутным ветром ответил прыжком на 8,59 м. Хороший прыжок продемонстрировал Майк Пауэлл, приземлившись в районе 8,60 м, однако судья зафиксировал заступ.

Решающие события развернулись в третьей попытке. 32-летний Мирикс прыгнул на 8,74 м, установив личный рекорд и поднявшись на четвёртую строчку в списке лучших прыгунов в длину всех времён (после 8,90 Боба Бимона, 8,86 м Роберта Эммияна и 8,79 м Карла Льюиса). Однако лидером он оставался всего несколько минут, следующим же прыжком Карл Льюис опередил его на 2 см.

Дальнейшие события не изменили турнирного положения двух основных соперников. В четвёртой попытке Льюис с небольшим заступом приземлился в районе отметки 9 м.

В споре за третье место долгое время лидировал Джордон Лейн с результатом 8,31 м, показанным во второй попытке с небольшим попутным ветром. Майк Пауэлл долгое время не мог точно попасть на планку, сделав четыре заступа подряд, однако в последней попытке прыгнул на 8,36 м и завоевал бронзу.

Вплоть до чемпионата мира 1991 года эти соревнования оставались единственными в истории лёгкой атлетики, где сразу два спортсмена преодолели рубеж 8,70 м.

Рекорды

Результаты соревнований

Восьмёрка лучших 
Индианаполис, 17.07.1988-18.07.1988

 Квалификационные соревнования Индианаполис, 17.07.1988, 13:00В финал выходят 12 лучших плюс все, выполнившие квалификационный норматив 8,10 м.

 Финал Индианаполис, 18.07.1988, 19:00

Примечания

Другие статьи 
 Лёгкая атлетика на Олимпийских играх
 Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1988

Летние Олимпийские игры 1988
Спортивные соревнования в Индианаполисе